Neoclasismo es una moderna forma de clasismo. Para poder entender la base de esto, la RAE nos dice que el clasismo es la Actitud o tendencia de quien defiende las diferencias de clase y la discriminación por ese motivo. Esta nueva manera de disposición de prejuicio y discriminación ha podido existir siempre, pero hoy en día está extendida en casi todo el mundo y de alguna manera normalizada.

El significado de este término en cuestión se basa en la idea de pertenencia a un grupo o clase social, estando esta idea lejos de lo que se refleja en la realidad y que comúnmente diferencia unas clases sociales de otras. En este caso la relación entre la persona neoclasista y la clase social a la que cree pertenecer es ilusoria. Se entiende que comparte comportamientos, valoraciones, creencias, etc., pero perteneciendo, en última estancia, a una clase social contraria o simplemente distinta. Así, un neoclasista asume su pertenencia a una u otra clase diferente a la suya propia y obra en consecuencia para beneficiar los intereses de quienes son de dicha clase asumida y en perjuicio de quienes no pertenecen a ella.

La discriminación neoclasista es posible debido a que la separación de las principales clases sociales (clase baja y clase alta) se ve afectada por fuertes matices ideológicos que no tienen por qué ir de la mano de las condiciones socioeconómicas en las que viven los distintos grupos de una sociedad.

En el neoclasismo las condiciones socioeconómicas del individuo difieren de la clase social a la que defienden y de la que se consideran pertenecientes. En estos casos de discriminación el propio individuo o grupo de personas neoclasistas pueden verse perjudicadas por sus propias acciones o inacciones, en las que, en perjuicio de una determinada clase social, desfavorecen su propia clase a la que consideran no pertenecer.

Referencias 

Clases sociales
Sociología política
Privilegio social